

События 
 Консулы Флавий Урс и Флавий Полемий.
 Ши Ху и Муюн Хуан разгромили Дуань.
 338—376 — Хан табгачей Шеигянь.
 Шеигянь успокоил народ. Он покорил степи до Джунгарии (южнее Гоби) и Северную Шаньси.
 Константинопольским епископом стал Евсевий Никомедийский.

Родились 
 Саак Партев — 10-й армянский католикос.

Скончались 
 Иаков Низибийский — отец Церкви.
 Ли Ци (император) — император государства Чэн.
 Санатрук (царь маскутов) — маскутский правитель IV века.
 Хан Ихуай.
 Хосров III Котак — царь Великой Армении.

См. также